Pachacamac peut faire référence à :

 Pachacamac, un dieu du Pérou précolombien ;
 Pachacamac, un oracle antique et actuel site archéologique monumental préhispanique au sud de Lima (Pérou) ;
 Pachacamac, un groupe de musique andine (français) de la Nueva canción.

Voir aussi 
 Musée du site Pachacamac, un musée dépendant du Ministère de la Culture du Pérou qui met en valeur le sanctuaire archéologique au sud de Lima (Pérou)
 Arrondissement de Pachacamac, une division de la province de Lima (Pérou)